Fábio Silva (futebolista)
 Fábio Silva (político)
 Fábio Silva Strongman

Desambiguação